Simpang Katis (plaats), een plaats in Indonesië
Simpang Katis (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing